Takeran kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Kelurahan Takeran, administrativ by, Jawa Timur, 
 Kecamatan Takeran, distrikt, Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar